Semberg steht für:

 Semberg, gemeindefreies Gebiet im Landkreis Bamberg in Bayern
 Wallburg Semberg, Burgberg in Baden-Württemberg 
 Semberg (Rothaargebirge), 615,8 m hoher Berg im Rothaargebirge nördlich von Altenilpe

Semberg ist der Familienname folgender Personen:

 Avishag Semberg (* 2001), israelische Taekwondoin